Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  d'artillerie
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires